Рамос Ариспе има више значења:

 Општина Рамос Ариспе (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Рамос Ариспе (Рамос Ариспе, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику